Луньков Артур Володимирович — полковник ЗСУ, заслужений працівник освіти України (2019).
 Луньков Дмитро Дмитрович (1905 — після 1966) — радянський партійний діяч, 2-й секретар Вінницького міськкому КП(б)У, голова Миколаївської обласної спілки споживчих товариств. Член Ревізійної Комісії КП(б)У.
 Луньков Микола Олексійович (1922—1979) — підполковник РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Луньов